Tabaček ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Tabaček (* 1985), slowakischer Eishockeyspieler